La Dame au petit chien, pièce en un acte d'Eugène Labiche (1863)
 La Dame au petit chien, nouvelle d'Anton Tchekhov (1899)
 La Dame au petit chien, chanson de Guy Béart.
 La Dame au petit chien est un film de 1960.
 La Dame au petit chien est un ballet composé par Rodion Chtchédrine (1986).